Zweeds voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Zweeds voetbalelftal onder 17 (vrouwen)